Jeziorany – miasto w woj. warmińsko-mazurskimim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany
 Jeziorany – osiedle w Śremie
 Jeziorany – dawna gromada

 Jeziorany – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim 
 Jeziorany – fikcyjna wieś stanowiąca miejsce akcji serialu radiowego W Jezioranach